Crni (Raša), plaats in de gemeente Raša in de Kroatische provincie Istrië.
Crni Vrh (Medveđa), een dorp in de gemeente Medveđa, Servië.
Crni Vrh (Knjaževac), een dorp in de gemeente Knjaževac, Servië.
Crnići (Čapljina), een dorp in Bosnië en Herzegovina.
Crni Dabar, plaats in de gemeente Karlobag in de Kroatische provincie Lika-Senj.
Crni Potok (Topusko),  plaats in de gemeente Topusko in de Kroatische provincie Sisak-Moslavina.
Črni Potok pri Dragi, een plaats in Slovenië